José Tábata (1988-), joueur vénézuélien de baseball
Maki Tabata (1974-), coureuse cysliste sur piste et patineuse de vitesse japonaise
Rodrigo Barbosa Tabata (1980-), footballeur brésilien

Tabata (Tokyo), un quartier de la ville de Tokyo au Japon
Gare de Tabata (Tokyo), sa gare

Voir aussi
Méthode Tabata d'entraînement fractionné